Жак Липшиц (Хаим-Яков Абрамович Липшиц, ; , Друскеники, Гродненская губерния (ныне — Друскининкай, , Литва) — , Капри, Италия) — французский и американский скульптор.

Биография 
Дед Шая-Давид Пейсахович Липшиц (с женой Хаей-Фейгл) в Гродно был крупным промышленником. Отец скульптора, строительный подрядчик Абрам-Ицхок Шаевич Липшиц (?—1928), после женитьбы на его матери Лее-Рахили Кринской (?—1934) переехал в Друскеники (Друскининкай). В 1895—1899 годах посещал хедер в Друскениках, в 1899—1905 годах учился в коммерческом училище в Белостоке, в 1905—1909 годах — в Виленском реальном училище.

В 1909 году переехал в Париж, где до 1912 года учился в Школе Искусств и Академии Жюлиана. Там будущий скульптор познакомился и стал дружить с Пикассо, Модильяни и Грисом. В 1911 году отец разорился, финансовая помощь прекратилась и Липшицу пришлось подрабатывать разносчиком фруктов и подмастерьем у других скульпторов. В 1914 году познакомился с поэтессой Бертой Китросер, которая вскоре стала его женой.

Творчество кубистов оказало влияние на молодого скульптора. В 1913—1914 годах в таких работах Липшица, как композиции «Матрос с гитарой», «Акробат на лошади», появились геометрические формы. В период 1914—1918 годов он создавал скульптуры в стиле кубизма — абстрактные фигуры с накладывающимися друг на друга плоскостями различных поверхностей. Кубистам была важна не внешняя форма, а содержание — раскрытие внутренней сущности и духовного мира человека.

В 1922 году Липшиц вступил в художественную группу «Новый дух» (). Слава пришла к Липшицу относительно быстро. К концу 20-х годов он стал одним из самых востребованных скульпторов Франции, считалось престижным заказать у него работу. В своих ранних произведениях Липшиц проявил себя сторонником радикальных форм кубизма, однако позже смягчил тяжёлые и резкие формы своих скульптур, сделав их более утончёнными. Работал также модельером мебели и декоратором. Его большей частью выполненная в виде фигур человеческого тела пластика выглядит порой абстрактными арабесками, будит своей загадочностью фантазию у зрителя. Переломным моментом в творчестве скульптора стал переход к экспрессивному натуралистическому стилю, которым можно охарактеризовать композиции «Мать и дитя» (1930), «Возвращение блудного сына» (1931).

С приходом к власти Гитлера в сюжетах произведений нашли отражение политические и нравственные проблемы того времени. Скульптор не мог остаться равнодушным к появлению нацизма. Своё подавленное духовное состояние мастер выразил с помощью символических, библейских и мифологических сюжетов, таких, как «Борьба Иакова с ангелом» (1932) и «Похищение Европы» II (1938). Некоторые из его произведений 30-х годов, сохраняя черты символизма, несли в себе явные антифашистские настроения. Одна из них, «Прометей с орлом», высотой 9 метров, была представлена на Всемирной выставке 1937 года в Париже.

В 1941 году, после оккупации Франции немецкими войсками, Липшиц бежал из Парижа в США и осел в Нью-Йорке, где его работы нашли большое признание в художественных кругах. В 1946 году вернулся в Париж, но вскоре снова уехал в США, в 1958 году получил американское гражданство.

Жак Липшиц умер 26 мая 1973 года на острове Капри. Похоронен в Иерусалиме.

Семья 
 Братья — Павел (Пиня) Абрамович Липшиц (1902—1936, расстрелян), инженер-теплотехник; Рувим (1908—1993).
 Сёстры — Женя (1896—1928); Фаня (?—1961); Дина (1898—1978), журналистка, работала в издательстве газеты «Дер Эмес» и журнала «Трибуна».
 Двоюродный брат — ботаник Сергей Юльевич Липшиц.

Литература 
 Азизян И. А. Первая волна скульптурного авангарда: Архипенко, Цадкин, Липшиц // Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте. — : Наука, 2000. — С. 145—153. — ISBN 5-02-011659-9.
 Каменский М.А. Загадка гипсовых Феликсов // Жак Липшиц (1891—1973). Ретроспектива/.: Московский музей современного искусства, 2018—164 с.: ISBN 978-5-91611-092-0. C. 126 −139
Фишман Л. Сокровища в пустыне. РАБОТЫ ЖАКА ЛИПШИЦА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ УНИВЕРСИТЕТА АРИЗОНЫ // Третьяковская галерея : журнал. — 2006. — № 1 (10).

Примечания

Ссылки 
 Работы в музеях мира
 
 Еврейский журнал. Жак Липшиц, верный религии отцов.

Скульпторы Франции
Персоналии:Кубизм
Скульпторы русского авангарда
Сульпторы США
Похороненные в Иерусалиме
Выпускники Виленского реального училища
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Парижская школа